Automeris — род чешуекрылых из семейства павлиноглазок и подсемейства Hemileucinae.

Систематика 
В состав рода входят:
  — Нью-Мехико, Техас
  — Мексика, Нью-Мехико, Аризона
  — Амазонас, Суринам
  — Бразилия, Французская Гвиана, Венесуэла, запад Колумбии, Перу, Боливия, Эквадор
  — Перу, Эквадор, Боливия
  — от Коста-Рики до Эквадора
  — запад Колумбии
  — Эквадор
  — Эквадор
  — Эквадор
  — Гондурас, Суринам
  — Мексика
  — Коста-Рика
  — Панама, Мексика
  — Мексика, Никарагуа, Панама, Эквадор
  — Мексика
  — Мексика
  — Эквадор
  — Аризона, Нью-Мехико, Мексика
  — Амазонас, Гватемала, Коста-Рика, Колумбия
  — Мексика
  — Мексика
  — Мексика, Гватемала
 
  — Эквадор
  — Мексика
  — Мексика, Гватемала
 
 
 
  — Эквадор, Мексика
  — Эквадор
  — Гайана, Амазонас, Мексика
  — США, Мексика
  — Мексика, Аризона
 
  — Колумбия, Суринам
  — Мексика, Гватемала
  — Мексика
  — Эквадор
  — Миссисипи, Луизиана
  — Мексика
  — Мексика
  — Мексика
  — Мексика
  — Мексика, запад Эквадора
  — Мексика
  — Мексика
  — Мексика
 
  — Мексика, Гватемала, Никарагуа, Коста-Рика
  — Мексика
  — Аризона
  — Мексика
  — Эквадор
  — Эквадор
  — Мексика
  — Коста-Рика, Гватемала
  — Эквадор
  — Мексика
  — Перу, Эквадор
  — Мексика
 
  — Эквадор
  — Мексика
  — Панама
  — Мексика, Гватемала
  — Мексика, Панама

Ссылки 
 Перечень видов и их распространение на funet.fi

Павлиноглазки
Роды чешуекрылых